Osoby noszące nazwisko Bregman (jid. ברעגמאַן; ros. Брегман):
 Aleksander Bregman (1906, Warszawa – 1967, Londyn), polski dziennikarz i publicysta
 Andrei Treivas Bregman znany jako "Michael Lucas" (ur. 1972, Moskwa), aktor i twórca filmów pornograficznych
 James Bregman (ur. 1941, Arlington), amerykański judoka
 Ludwik Eliasz Bregman (1865, Wilno – 1941, Warszawa), polski lekarz neurolog żydowskiego pochodzenia
 Sebastian Bregman (1848, [?] – 1939, Warszawa), polski kupiec i działacz żydowskiego pochodzenia
 Tracey E. Bregman (ur. 1963, Monachium), niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Bergman
 Bergmann